El FK Nevėžis és un club de futbol lituà de la ciutat de Kėdainiai. fundat el 1962.

Palmarès 
 Copa lituana de futbol:
 Copa: 5 (1967, 1968, 1970, 1972, 1973);
 Finalista: 2 (1961, 1982).

Temporadas

Plantilla 2023 
La relació de jugadors de la plantilla del Banga la temporada 2023 és la següent:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD" 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left | Nevėžis / Nevėžis B
|----- bgcolor="#DFEDFD"

  U-18

Entrenadors 
  Saulius Vertelis
  Darius Urbelionis
  Marius Skinderis
  Vitalijus Stankevičius (2017–2021)
  Darius Gvildys (2021–...)

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Nevezis